Миклавець (Miklavec) — населений пункт у Хорватії
 Петер Миклавець (1859—1918) — словенський критик, публіцист, перекладач